Příjmení Kracík nosí více významných osobností:

 Fedor Antonín Kracík (1899–1945) – český zpěvák, malíř, grafik a básník
 Jaroslav Kracík (* 1983) – český hokejový útočník
 Josef Kracík (1914–1984) – kněz
 Karel Kracík (* 1947) – český hokejový obránce

 Dana Kracíková (* 1961) – česká politička a ekonomka, zastupitelka Královéhradeckého kraje, starostka města Železnice na Jičínsku